Лі Веньцюань — китайський спортсмен, олімпійський призер зі стрільби з луку

Веньцюань — село у Хайсі-Монголо-Тибетській автономній префектурі, Цинхай

 Веньцюань — паралельна назва повіту Аршан у Боро-Тала-Монгольській автономній префектурі, СУАР